Медаље спортиста Босне и Херцеговине на међународним такмичењима:

Светска првенства

Атлетика

Карате

Џудо

Европска првенства

Атлетика

Бокс

Карате

Џудо

Види још
Спорт у Босни и Херцеговини
Спорт у Босни и Херцеговини